Grijze woestijnspitsmuis
 Grote woestijnspitsmuis